Uefacupen 2002/2003 vanns av Porto, Portugal efter finalseger, 3-2 på silver goal i Sevilla, mot Celtic, Skottland.

Kvalificeringsomgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Fjärde omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Anmärkningslista

Se även 
 UEFA Champions League 2002/2003
 UEFA Intertoto Cup 2002

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

Den portugisiska klubben Leixoes låg vid denna tid i Portugals tredjedivision.

2002/2003
Fotbollssäsongen 2002/2003
2002 i Europa
2003 i Europa